

Єпископи 
 Деметріо Фернандес Гонсалес

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 1.000.900 || 1.001.005 || 100,0 || 291 || 196 || 95 || 3.439 ||  || 197 || 1.285 || 128
|-
| 1967 || 802.500 || 802.700 || 100,0 || 574 || 359 || 215 || 1.398 ||  || 399 || 984 || 204
|-
| 1980 || 760.380 || 765.620 || 99,3 || 508 || 310 || 198 || 1.496 ||  || 337 || 1.023 || 227
|-
| 1990 || 785.000 || 792.000 || 99,1 || 409 || 292 || 117 || 1.919 ||  || 160 || 887 || 229
|-
| 1999 || 757.700 || 767.175 || 98,8 || 325 || 246 || 79 || 2.331 ||  || 126 || 737 || 234
|-
| 2000 || 758.000 || 767.175 || 98,8 || 326 || 246 || 80 || 2.325 ||  || 121 || 734 || 239
|-
| 2001 || 787.098 || 789.375 || 99,7 || 332 || 253 || 79 || 2.370 ||  || 129 || 1.152 || 239
|-
| 2002 || 767.089 || 769.625 || 99,7 || 368 || 256 || 112 || 2.084 ||  || 160 || 1.100 || 240
|-
| 2003 || 768.489 || 771.131 || 99,7 || 366 || 254 || 112 || 2.099 ||  || 160 || 1.089 || 230
|-
| 2004 || 768.337 || 771.131 || 99,6 || 370 || 258 || 112 || 2.076 ||  || 154 || 1.089 || 232
|-
| 2006 || 780.005 || 783.520 || 99,6 || 376 || 263 || 113 || 2.074 ||  || 181 || 1.006 || 230
|-
| 2013 || 801.317 || 805.857 || 99,4 || 354 || 275 || 79 || 2.263 ||  || 122 || 778 || 230
|-
| 2016 || 792.018 || 795.611 || 99,5 || 360 || 274 || 86 || 2.200 || 2 || 136 || 680 || 231
|}

Посилання